Sado může znamenat:

 Sado (město) — město v prefektuře Niigata v Japonsku
 Provincie Sado — bývalá provincie v Japonsku
 Sado (ostrov) — ostrov (na němž ležela provincie Sado) v Japonsku
 Sado (řeka) — řeka v Portugalsku
 Sado (1942) — kaibókan třídy Etorofu
 Sadomasochismus